Новояушево — название населённых пунктов в России:

 Новояушево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Новояушево — село в Фёдоровском районе Башкортостана.